Хосака (, ) — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.
  (1887—1964) — японский педагог и религиозный деятель, президент университета Комадзава (1958).
  (род. 1983) — японский футболист, игрок чемпионата Японии в составе клуба «Ванфоре Кофу».
 Хосака, Кадзуси (род. 1956) — японский писатель.
  (род. 1941) — японский политик, председатель Собрания префектуры Сайтама (1997), отец Ясуси Хосаки.
 Хосака, Кэн — японский борец, бронзовый медалист Кубка мира по борьбе в вольной борьбе (2018).
  (род. 1985) — японский баскетбольный тренер, тренер клуба чемпионата Японии «Осака Эвесса» (2018—2019).
  (1910—1996) — японский предприниматель и спортивный функционер, руководитель Японской боксёрской комиссии (1980—1996).
  (1920—2016) — японский специалист по компьютерным технологиям, лауреат премии «Пионер компьютерной техники» (2006).
  (род. 1955) — японский политик, член Палаты представителей (1996—2003, 2005—2009), мэр Сэтагаи (с 2011).
  (род. 1970) — японский футболист, игрок чемпионата Японии в составе клуба «Урава Ред Даймондс».
  (род. 1986) — японская футболистка.
  (род. 1939) — японский политик, член Палаты советников (1995—2007).
  (род. 1964) — японский футболист и тренер, игрок чемпионата Японии в составе клуба «Тошиба».
  (род. 1956) — японский историк, лауреат Премии Японской академии наук (2008).
  (род. 1945) — японский политик, член Палаты представителей (2003—2008).
  (род. 1920) — японский спортивный стрелок, чемпион Азиатских игр по стрельбе из пистолета с 50 м (1954) и скоростной стрельбе с 25 м (1958).
  (род. 1957) — японский футболист и тренер, игрок чемпионата Японии в составе клуба «Тошиба».
 Хосака, Цукаса (1937—2018) — японский футболист.
  (род. 1953) — японский бейсболист.
  (род. 1931) — японский бейсболист и тренер, тренер клуба Японской профессиональной бейсбольной лиги «Орионс» (1958).
  (род. 1974) — японский политик, член Палаты представителей (с 2017), сын Кунио Хосаки.